Грабово е топоним и може да се отнася за някое селище или друг географски обект от следните страни:
 Беларус – 4 села и посьолок
 Казахстан – аул (преименуван на Косагаш)
 Полша – 27 села, квартал на Шчечин и езеро
 Русия – 2 села и железопътна гара
 Украйна – 6 села:
 Грабово – село в Донецка област, край което пада самолет на Малайзия на 17 юли 2014 г.